Seventeen Days — третий студийный альбом американской американской рок-группы 3 Doors Down, выпущенный 8 февраля 2005 года, спустя пять лет после релиза дебютного альбома группы, The Better Life. После издания, альбом сразу попал в Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
3 Doors Down
 Бред Арнольд — вокал
 Мэтт Робертс — соло-гитара, бэк-вокал
 Крис Хендерсон — ритм-гитара
 Тодд Харелл — бас-гитара
 Дэниел Эдейр — ударные, бэк-вокал

Приглашенные музыканты

 Боб Сигер — вокал на «Landing in London»

Производства

 Johnny K — продюсер
 Andy Wallace — микширование

Чарты

Примечания 

Альбомы 3 Doors Down